Motus (du latin ) peut faire référence à :
 Motus, un système de radiotracking ;
 Motus, un personnage d'Astérix.

Œuvres 

 Motus !, un roman de John Amila paru dans la collection Série noire en 1953 ;
 Motus, jeu télévisé diffusé sur France 2 et présenté par Thierry Beccaro de 1990 à 2019 ;
 Motus, téléfilm français de Laurence Ferreira Barbosa diffusé en 2003.

Voir aussi 
 Motu - îlot de sable corallien.